434 km – przystanek kolejowy w rejonie spasdiemieńskim, w obwodzie kałuskim, w Rosji
 434 km – posterunek odgałęźny i przystanek kolejowy w rejonie jeleckim, w obwodzie lipieckim, w Rosji
 434 km – przystanek kolejowy w miejscowości Smoleńsk, w obwodzie smoleńskim, w Rosji
 434 km – przystanek kolejowy w miejscowości Kudrianicy, w rejonie kunjińskim, w obwodzie pskowskim, w Rosji